Многа:

 Многа — приток Великой, река в Псковской области (Россия)
 Многа — приток Удая, река в Черниговской и Полтавской областях (Украина)